Info+ - kanał dla abonentów satelitarnej platformy nc+. 

Canal+ Polska
Polskie stacje telewizyjne